Ordet lem har flere betydninger:

 Lem (anatomi) – en betegnelse for en arm eller et ben. Kan også referere til penis.
 Lem (luge) – en luge eller en plade som dækker en åbning.

Stednavne
 Lem (by) – en stationsby i Sønder Lem Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Lem (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lem Sogn, Randers Kommune
 Lem (Skive Kommune) – en landsby beliggende vest for Skive i Lem Sogn, Skive Kommune

Se også
 Stanisław Lem – en polsk forfatter
 Lem Sogn – flertydig
 Fantomlem – et psykisk fænomen hvor folk opfører sig som om de stadig var i besiddelse af en mistet legemesdel
 Fattiglem – en person, som boede på en fattiggård